Будажапов — бурятская фамилия. Известные носители:

 Будажапов, Андрей Цырендоржиевич (род. 1988) — российский самбист, чемпион мира.
 Будажапов, Баир Владимирович (1977—2006) — капитан милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Будажапов, Лубсан-Зонды Владимирович (род. 1960) — российский учёный-агрохимик, член-корреспондент РАН (2019).
 Будажапов, Содном Дашиевич (1934—1987) — бурятский советский актёр, режиссёр, педагог, народный артист РСФСР.